CI pode ser:
 Ciência da Informação
 cento e um em numeração romana
 Circuito Integrado em eletrônica
 Cluster Infrastructure em Computação 
 Corpo de Intervenção,unidade de reserva da Polícia de Segurança Pública, polícia de Portugal.
 Conservação Internacional, ONG ambientalista americana.Ci pode ser:
 Co-seno integral'''
 Cabo Verde Investimentos - Banco de investimento em Cabo Verde

Desambiguações de siglas